Un tireur de précision (en , anciennement ) est un tireur d'élite présent en faible proportion dans les groupes de combat d'infanterie (et de police) et qui fait partie des armes d'appui de ce groupe (au même titre que les mitrailleuses légères et les lance-grenades, mais évitant les dommages collatéraux).

Le tireur de précision diffère du tireur embusqué (sniper en anglais) principalement dans sa doctrine d'emploi, totalement différente : le tireur de précision appartient à une section d'infanterie, tandis que le tireur embusqué agit en petite équipe (en duo, en trio, voire seul) de manière isolée. Ils n'emploient généralement pas le même calibre ni le même type d'arme.

Outre l'emploi militaire, des tireurs de précision sont fréquemment sollicités dans des missions de police, comme lors de prises d'otages, pour l'efficacité préventive de leur tir à distance. Les unités d'intervention de la police utilisent des fusils de précision pour des interventions contre des personnes armées (forcenés, arrestations de malfaiteurs, etc.), pour les libérations d'otages et pour couvrir une zone où se trouve une personnalité à protéger (en complément des gardes du corps rapprochés). Ils servent à la fois d'observateur pour le chef de l'opération et de groupe d'action pour engager les adversaires par surprise, ou bien en appui de groupes d'assaut.

Dans l'armée française 
Dans l'armée de terre française, le tireur de précision (TP) appartient à une section et directement sous les ordres du chef de section dont il constitue « les yeux ». Il utilise en général le fusil FR-F2 chambré en 7,62 mm d'une portée efficace allant jusqu'à . Les tireurs de précision sont sélectionnés dans les régiments parmi les meilleurs tireurs, mais ayant aussi des qualités de calme, d'autonomie et de maîtrise de soi. Ils suivent une formation de huit semaines.

Le , un adjudant du  de chasseurs d'Afrique obtint le record du monde de tir longue distance en touchant une cible avec un fusil artisanal chambré en .408 Chey Tac à  de distance.

Armement 

Le tireur de précision utilise des fusils de petit ou moyen calibre et généralement semi-automatiques, car il opère sur le front en plein combat et tire à des distances moyennes. Pour la même raison, les tireurs de précision utilisent un camouflage plus rudimentaire que les tireurs embusqués et n'utilisent pas de silencieux.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Snipers, tireurs d'élite et armes de précision du monde Editions Mission Spéciale Productions.
 Tireur d'élite, Philippe Perroti, Fribourg (Suisse), NDS, 2003,

Articles connexes 

 Tireur d'élite, appellation générique
 Sniper (Tireur embusqué)
 Record de distance de tir pour un tireur d'élite
 Liste de tireurs d'élite de la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est.
 Sniper Alley, surnom d'une avenue de Sarajevo où opéraient les snipers durant la guerre de Bosnie-Herzégovine

 Tireurs d'élite célèbres
 Simo Häyhä, un soldat finlandais considéré comme le meilleur tireur d'élite de l'histoire.
 Craig Harrison, militaire de la British Army, détenteur du record confirmé du plus long tir ayant entraîné la mort au combat avec 3 tirs au but à .
 Robert Furlong, militaire canadien détenteur du record confirmé du plus long tir ayant entraîné la mort au combat entre 2002 et 2009 avec .
 Vassili Grigorievitch Zaïtsev, un soldat de l'Armée rouge célèbre.
 Juba, un tireur d'élite irakien impliqué dans l'insurrection irakienne.
 Lioudmila Pavlitchenko, une tireur d'élite soviétique de la Seconde Guerre mondiale. Elle est créditée de  abattus.

 Arme
 SVD Dragunov, un fusil de précision de fabrication russe le plus utilisé dans le monde ; il est utilisé par de nombreuses armées, guérillas et groupes terroristes.
 Fusil de précision

Liens externes 
 Page sur les diverses techniques actuelles de tireur de précision sur le COS.free.fr

Unité militaire